Guillem IX d'Aquitània (1071 - 1126), trobador en llengua occitana, duc d'Aquitània, duc de Gascunya (Guillem IV) comte de Poitiers (Guillem VII)
 Guillem IX d'Alvèrnia (1130 – 1182), comte d'Alvèrnia
 Guillem IX de Poitiers (1153 – 1156), comte de Poitiers
 Guillem IX (delfí d'Alvèrnia) (c. 1175 - 1240) delfí d'Alvèrnia, comte de Clarmont (Guillem II)
 Guillem IX de Montpeller (c. 1190 - d. 1204), senyor de Montpeller
 Guillem IX de Montferrat (1486 – 1518), marquès de Montferrat
 Guillem IX de Jülich o Guillem IV de Jülich-Clèveris-Berg (1516 - 1592), duc de Gueldre, Clèveris, Jülich i Berg; i comte de Zutphen, la Mark i Ravensberg
 Guillem IX de Hessen-Kassel o Guillem I (elector de Hessen) (1743 – 1821), landgravi de Hessen-Kassel i posteriorment elector de Hessen